

Patronyme
 Charlie Frazer (1880-1913), homme politique australien.
 Ian H. Frazer, (1953- ), médecin immunologiste australien.
 James George Frazer, (1854-1941), anthropologue écossais.
 
 Mauricio Frazer (1984-), coureur cycliste argentin.
 Robert Frazer, (1891-1944), acteur américain.

Toponyme

Frazer, une census-designated place américaine située dans le comté de Vaalley, au Montana.

Patronyme écossais